Зяблюк — українське прізвище.

Відомі носії:

 Зяблюк Андрій Михайлович (3 січня 1964) — український художник, член НСХУ (1992).
 Зяблюк Михайло Павлович (17.01.1939) — український видавець, журналіст, правознавець, кандидат юридичних наук (1974). Заслужений працівник культури України. Лауреат Міжнародної премії ім. Дмитра Нитченка.

Українські прізвища